Hirschler ist der Familienname folgender Personen:

 Blanca Hirschler (1890–1974), österreichische Ehefrau von Hans Moser
 Christoph Hirschler (* 1990), österreichischer Fernsehmoderator, Schauspieler und Entertainer
 Franz Hirschler (1881–1956), deutscher Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker (SPD)
 Hans-Joachim Hirschler (* 1942), deutscher Schlagersänger und Komponist, siehe Andreas Holm

 Horst Hirschler (* 1933), deutscher lutherischer Theologe
 Ivo Hirschler (* 1931), österreichischer Journalist, Schriftsteller und Hörspielautor
 Jan Hirschler (1883–1951), polnischer Biologe
 Klaus Hirschler (* 1966), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer
 Otto Heinrich Hirschler (1913–2001), deutscher Elektrotechniker und Raumfahrtingenieur
 René Hirschler (1905–1944), französischer Theologe
 Susanna Hirschler (* 1974), österreichische Schauspielerin
 Žiga Hirschler (Hiršler, 1894–1941), jugoslawischer Komponist